Sepiolida är en ordning av bläckfiskar. Sepiolida ingår i klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Sepiolida 70 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Sepiolida